Ла Рока има више значења:

 Ла Рока, Ла Гранха (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Рока (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Рока (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Рока (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Рока (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Рока (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Рока (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Рока (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Рока (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Рока (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Рока, Игнасио Васкез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Рока (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику